El Alamein – città dell'Egitto
El Alamein – film del 1957
El Alamein - La linea del fuoco – film del 2002

Pagine correlate 
Battaglia di El Alamein